

Sigle 
 Territori del Nord-Ovest
 tête nucléaire océanique  – dal francese: testata nucleare oceanica, testata termonucleare in uso sui missili francesi M51
 Trans-Neptunian object  – Oggetto transnettuniano
 Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek  – Organizzazione olandese per la ricerca scientifica applicata

Codici 
 TNO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tamarindo de Bagaces (Costa Rica)